Владимир Александрович Макаров (12 января 1919 года, город Кологрив, ныне в составе Костромской области — 28 апреля 2006 года, Москва) — советский военный деятель, генерал-полковник (1975). Депутат Верховного Совета УССР 7-го созыва.

Биография 
Образование высшее военное. Член ВКП(б).

В Красной Армии с августа 1937 года.

Участник Великой Отечественной войны с августа 1943 года, воевал в должности командира роты танков Т-34 44-го гвардейского танкового полка 8-й гвардейской механизированной бригады. Боевое крещение принял в Белгородско-Харьковской наступательной операции в августе 1943 года. Гвардии старший лейтенант Владимир Макаров отличился в своих самых первых боях, при прорыве немецкой обороны в районе сёл Братское и Шаблёное Сумской области. При атаке немецких позиций хорошо взаимодействовал с пехотой и артиллерией, а затем отлично действовал в расположении противника: лично подбил 2 орудия, 3 миномёта, 1 бензоцистерну и 1 легковой автомобиль. Когда его танк был подбит, вынес из горящего танка тяжело раненого члена экипажа и затем отстреливался от пытавшихся захватить его немецких солдат. Был ранен и сам при этом, но когда подоспело подкрепление, пересел в исправный танк и продолжал бой до завершение разгрома противника. Награждён за этот подвиг орденом Красной Звезды 9 сентября 1943 года.

Не заставила себя долго ждать и вторая награда: в ходе форсирования Днепра он первым в полку переправил свои танки на плацдарм на правый берег Днепра и вступил там в бой. При поддержке его танков пехотинцы освободили села Селище и Студенец, а затем отбили 5 немецких контратак. При этом были уничтожены 3 танка и до 100 человек пехоты противника. Был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени 30 октября 1943 года.

В дальнейшем до марта 1944 года продолжал воевать в 8-й гвардейской механизированной бригаде на Воронежском и 1-м Украинском фронтах. А затем был отозван с фронта и направлен в Войско Польское. Уже в его рядах в июне 1944 года прибыл на 1-й Белорусский фронт и в нём воевал до Победы (позднее его бригада была включена в состав 2-й армии Войска Польского и передана на 1-й Украинский фронт). Весной 1945 года майор В. А. Макаров был начальником штаба 16-й отдельной танковой бригады. За личную храбрость и умелое командование в ходе Берлинской наступательной операции награждён орденом Красного Знамени 9 июня 1945 года. Также был награждён польской медалью «Заслуженным на поле Славы».

С марта 1959 года командовал 11-й гвардейской танковой дивизией в Группе советских войск в Германии. С января 1963 — начальник штаба — первый заместитель командующего 20-й гвардейской армии (ГСВГ). С 1965 года — начальник штаба 38-й армии Прикарпатского военного округа.

В июле 1966 — июне 1969 года — командующий войсками 6-й гвардейской танковой армии Киевского военного округа.

В июне 1969 — июле 1972 — первый заместитель командующего Белорусским военным округом.

В июле 1972 — ноябрь 1974 года — главный советский военный советник в Сирийской Арабской Республике.

В ноябре 1974 — октябре 1980 года — начальник Главного управления военно-учебных заведений Вооруженных Сил СССР.

Потом — в отставке. Жил в городе Москве, где и умер. Похоронен на Кунцевском кладбище.

Звания 
 генерал-майор танковых войск (9.05.1961)
 генерал-лейтенант танковых войск  (23.02.1967)
 генерал-полковник (25.04.1975)

Примечания

Литература 
 Калашников К. А., Додонов И. Ю. Высший командный состав Вооружённых сил СССР в послевоенный период. Справочные материалы (1945—1975 гг.). Том 1. Усть-Каменогорск: «Медиа-Альянс», 2013. — ISBN: 978-601-7378-16-5. — С.164—165.

Ссылки 
 Макаров Владимир Александрович
 Наградной лист на награждение В. А. Макарова орденом Красной Звезды в 1943 году // ОБД «Память народа»
 Наградной лист на награждение В. А. Макарова орденом Отечественной войны в 1943 году // ОБД «Память народа»
 Наградной лист на награждение В. А. Макарова орденом Красного Знамени в 1945 году // ОБД «Память народа»

Родившиеся в 1919 году
Умершие в 2006 году
Танкисты Великой Отечественной войны
Командиры рот в Великой Отечественной войне
Начальники штабов в Великой Отечественной войне
Участники Курской битвы
Участники битвы за Днепр
Участники Берлинской операции
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 7-го созыва
Похороненные на Кунцевском кладбище